

Patronyme

 Antoine (Tony) Jacques Louis Le Coat, baron de Saint-Haouen (1912-2005), général de brigade français ;
 Jacques-Yves Le Coat de Saint-Haouen (1726-1779), seigneur de Saint-Haouen, Kernoter, Pen-an-Traon et Kersebec ;
 Yves-Marie Gabriel Pierre Le Coat, baron de Saint-Haouen (1756-1826), contre-amiral français